Łódź ratownicza (ratownictwo brzegowe) –  łódź ratownicza stosowana do prowadzenia przybrzeżnych akcji ratunkowych.
 Łódź ratownicza (ratownictwo morskie) – łódź ratownicza stosowana do prowadzenia akcji ratunkowych na pełnym morzu.

Łodzie